Александър (Сандре) Огненов или Огнянов () е български учител и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Огненов е роден в българския македонски град Охрид и произхожда от големия род Огненови. Завършва охридското българско класно училище. Огнянов става член на ВМОРО и взима участие в Илинденско-Преображенското въстание през лятото на 1903 година. Учи в Цариградската българска духовна семинария, където е съученик с Иван Снегаров. Като на отличници и на двамата е предложено от екзарх Йосиф I да бъдат изпратени да учат богослови в Русия. Александър обаче се влюбва във Василка Лазова сестрата на Стоян Лазов от Прилеп, завършила Солунската българска девическа гимназия. Двамата се женят и стават учители в разлчни населени места в Македония. Балканската война заварва семейството в Радовиш, откъдето са прогонени от сръбските власти. Бягат в Свободна България и преподават в Перущица и на други места. По време на Първата световна война е военен чиновник в Одрин.

Умира в средата на 60-те години на XX век в София.

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Български просветни дейци от Македония
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Български имигранти от Македония в София
Възпитаници на Цариградската българска духовна семинария
Починали в София
Български военни дейци от Първата световна война